

Persone 
 Prokopij Petrovič Ljapunov (m. 1611) – statista russo fratello di Zachharij
 Zacharij Petrovič Ljapunov (m. dopo il 1612) – statista russo fratello di Prokopij
 Michail Vasil'evič Ljapunov (1820-1868) – astronomo russo, padre di Aleksandr e Sergei
 Aleksandr Michajlovič Ljapunov (1857-1918) – matematico e fisico matematico russo, fratello di Sergei
 Sergej Michajlovič Ljapunov (1859-1924) – compositore russo, fratello di Aleksandr
 Boris Ljapunov (1862-1943) – slavista russo
 Aleksej Andreevič Ljapunov (1911-1973) – matematico russo

Altro 
 5324 Lyapunov – asteroide near-Earth
 Stabilità secondo Lyapunov – concetto fondamentale dell'analisi dei sistemi dinamici